Ferdinand (voornaam), een jongensnaam
 Ferd'nand, een stripreeks
 Ferdinand (maan), een maan van Uranus
 Elefant of Ferdinand, een Duitse tankjager uit de Tweede Wereldoorlog
 De naam van de Bulgaarse stad Montana tussen 1890 en 1945
 2 plaatsen in de VS: Ferdinand (Idaho) en Ferdinand (Indiana)
 Ferdinandus (Ferdinand III van Castilië, bijgenaamd De Heilige)
 Ferdinand (film), animatiefilm uit 2017

Personen met de achternaam Ferdinand
 Anton Ferdinand, een Engelse voetballer
 Rio Ferdinand, een Engelse voetballer

Zie ook
Ferdinant (Shakespeare)